Impact Earth steht für:

 Originaltitel von Comet Impact – Killer aus dem All, britischer Katastrophenfilm
 Impact Earth (2015), US-amerikanischer Katastrophenfilm